Паринакота — вулкан у Чилі
 Паринакота (провінція) — провінція Чилі
 Паринакота (Чилі) — містечко в провінції Паринакота